Nointel je název dvou obcí ve Francii:

 Nointel (Oise) – obec v departementu Oise
 Nointel (Val-d'Oise) – obec v departementu Val-d'Oise